Die Abkürzung RVT steht für:

 Chemin de fer Régional du Val-de-Travers, eine ehemalige Bahngesellschaft im Kanton Neuenburg in der Schweiz
 Regional-Verbrennungstriebwagen, der Ursprungsbezeichnung des RegioSprinters der Duewag AG
 Rentenversicherungsträger
 Ringerverein Thalheim, ein sächsischer Sportverein

RVT